Orlovi, porodica ptica kojih ima u Euroaziji i Africi.
 Hrvatski katolički orao, hrvatsko katoličko društvo, koje je idejno i politički bilo sasvim suprotno orijentirano od Jugoslavenskog sokola; ženski odjel Hrvatska katolička orlica
 Orao (zviježđe), zviježđe
 Orao (1990), hrvatski dugometražni film iz 1990. godine.
 J-22 Orao, jugoslavenski zrakoplov.
 Orlovi (Tolkien), orlovi u Tolkienovu izmišljenom svijetu.

Tipovi računala koje je proizvodila hrvatska tvrka PEL Varaždin
 Orao (računalo)
 Orao 64
 Orao+
 Orao Basic, dijalekt programskog jezika BASIC koji je bio dio porodice računala Orao

Izvori